Иосифов — фамилия; имеет женскую форму Иосифова.
 Иосифов, Василий Александрович (в монашестве Виталий; 1831—1892) — епископ РПЦ, епископ Калужский и Боровский.
 Иосифов, Владимир Владимирович (род. 1964) — русский художник, живописец и график.
 Иосифов, Гордей Максимович (1870—1933) — русский и советский анатом и педагог.
 Иосифов, Дмитрий Владимирович (род. 1965) — советский, белорусский и российский актёр, режиссёр.
 Иосифов, Никита Игоревич (род. 2001) — российский футболист.

См. также 
 Йосифов